Булгаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Башкортостан 
 Булгаковское сельское поселение — входит в Уфимский район

Мордовия 
 Булгаковское сельское поселение — входит в Кочкуровский район

Рязанская область 
 Булгаковское сельское поселение — входит в Касимовский район

Смоленская область 
 Булгаковское сельское поселение — входит в Духовщинский район